Mras ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriele M. Mras österreichische Philosophin
 Gertrude Mras (* 1940), österreichische Epigraphikerin
 Karl Mras (1877–1962), österreichischer klassischer Philologe

MRAS steht für:
 MRAS (Feuerwehr), eine Spezialeinsatzeinheit der Feuerwehren in Österreich zur Menschenrettung und Absturzsicherung

M-RAS steht für:
 M-RAS (Protein), muscle Ras Proteine

Siehe auch:
 Mraz

Abkürzung